Се́верный Хораса́н ( Xorâsân-e Šemâli, ) — провинция (остан), расположенная в северо-восточном Иране. Административный центр — город Боджнурд, другие крупные города — Ширван (83 тыс.), Эсферайен (52 тыс.), Джаджерм (26 тыс.), Герме (25 тыс.), Ашхане (19 тыс.), Фарудж (11 тыс.). Северный Хорасан — одна из трёх провинций, которые были созданы после разделения Хорасана в 2004. Площадь — 28 434 км², население — 811 572 человека (2006). Основное население курды, туркмены, хорасанские тюрки и персы.

Административное деление 

Провинция делится на 7 шахрестанов:
 Боджнурд (Bojnord)
 Герме (Germeh)
 Джаджром (Jajrom)
 Исфараен (Esfarayen)
 Мане-о-Самалкан (Maneh and Samalqan)
 Фарудж (Faroj)
 Ширван (Shirvan)

Экономика 
Основные отрасли экономики — сельское хозяйство (пшеница, ячмень, рапс, хлопок, помидоры, картофель, сахарная свекла, фисташки, виноград), пищевая, кожевенная, текстильная, металлургическая, нефтехимическая промышленность, энергетика, производство стройматериалов, торговля, транспорт, добыча бокситов.

В городе Боджнурд расположен трубный завод «Наварде Бахар». В городе Эсферайен расположен трубный завод «Лулегостар».

Достопримечательности 
В городе Боджнурд интересна традиционная ярмарка лошадей. В провинции расположены древние крепости Хасанабад, Гхайсар, Солак и Фагхатдеж, гробница Шейх Али Исфарайени, мавзолеи Баба Таваколь и Султан Сейед Аббас, заповедники Сари-Гол и Салук, пещеры Ноширван, Эбадатгах, Бидаг, Конегарм и Сейед Садегх, минеральные источники Айюб.

Галерея

Примечания 

Останы Ирана